Nueno kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nueno (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Nueno (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar